Орден «Звезда Карабобо» () — военный орден Венесуэлы.

Назван в память о битве при Карабобо (24 июня 1821 года), ставшей решающей схваткой в войне за независимость Венесуэлы от Испании, в результате которой победила освободительная армия добровольцев под предводительством Симона Боливара.

Порядок награждения 

Награждаются:
 военнослужащие Сухопутных войск Венесуэлы,
 военнослужащие других видов Вооружённых Сил Венесуэлы,
 гражданские лица.
 
Награждение производится за выдающийся заслуги перед Сухопутными войсками Венесуэлы.

Орден имеет 1 степень.

Российские кавалеры 
В июле 2006 года орденом награждён генерал-лейтенант Михаил Тимофеевич Калашников.

Примечания

Ссылки 
 Орден на сайте Condecoraciones de Venezuela 
 Орден на сайте армии Венесуэлы 
 Venezuela: Order of the Star of Carabobo 
 Венесуэла: ЗВЕЗДА КАРАБОБО 
Звезда Карабобо